En Pologne, Grabice peut désigner :

 Grabice, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Grabice, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Grabice, un village dans la voïvodie d'Opole.